Monumento a Carlo Porta nei Giardini pubblici di Milano, distrutto dai bombardamenti nel 1943
Monumento a Carlo Porta al Verziere, replica di quest'ultimo messa nel 1966